Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 179e division d'infanterie (Allemagne)
 179e Panzerdivision

URSS

Note